L'Institut Universitaire de Technologie de Saint-Brieuc a été créé en 1992. Cet IUT fait partie des composantes de l'université de Rennes 1.

Il compte 694 étudiants en 2018. Il est actuellement dirigé par Loïc Jégou

Formation 
L'IUT délivre des diplômes de 2 types :

DUT (Diplôme Universitaire Technologique) 
 Génie Biologique (GB)
 Science et Génie des Matériaux SGM)
 Techniques de Commercialisation (TC)

Licences professionnelles 
 Animateur Qualité Sécurité Environnement (LP AQSE, SGM)
 Assurance Banque Finance (LP ABF, TC)
 Commerce et Distribution, parcours Commerce Management (LP CM, TC)
 Commercialisation de Produits Alimentaires Marketing Communication Vente (LP MCV, TC)
 Management de l’Innovation, de la Production et de la Sécurité Alimentaire (LP MIPSA, GB)
 Métiers de l'immobilier : Gestion et Administration des biens immobiliers (LP Immo, TC, associé à la Faculté des métiers de Ker Lann, CCI de Rennes)
 Métiers de l'immobilier : Transaction et Commercialisation des biens immobiliers (LP Immo, TC, associé à la Faculté des métiers de Ker Lann, CCI de Rennes)
 Plasturgie et Matériaux Composites (LP PC, SGM)

Recherche 
Deux axes de recherche sont développés à l'IUT :
 Département Génie Biologique
 Département Science et Génie des Matériaux
 Axe Matériaux en couches minces
 Axe Polymères et Composites

Liens externes 
 Site officiel
 Compte twitter officiel

Saint-Brieuc
Enseignement supérieur à Saint-Brieuc
Université Rennes-I